

Села:
 Будки — Вінницька область, Немирівський район
 Будки — Волинська область, Маневицький район
 Будки — Житомирська область, Коростенський район
 Будки — Полтавська область, Зіньківський район
 Будки — Сумська область, Білопільський район
 Будки — Тернопільська область, Кременецький район
 Будки — Черкаська область, Черкаський район

Будки () — село, Мінська область, Вілейський район

Див. також 
 Урочище «Будки»
 Будки-Кам'янські
 Будки-Сновидовицькі